Вершинка:
 Вершинка — небольшая вершина чего-либо.

Топоним

Населенные пункты 
 Вершинка — село в Жирновском районе Волгоградской области, упразднено в 1973 г.

Реки 
 Вершинка — река в Архангельской области.
 Вершинка — река в Томской и Новосибирской областях.
 Вершинка — река в Киеве.

См. также 
 Вершина